Foeniculum luteum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Robert Sweet. Foeniculum luteum ingår i släktet fänkålsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fänkålsläktet
luteum